Velika nagrada Velike Britanije 1970 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1970. Odvijala se je 18. julija 1970.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Jochen Rindt
| Lotus-Ford
| 80
| 1:57:02,0
| 1
| 9
|-
! 2
| 17
|  Jack Brabham
| Brabham-Ford
| 80
| + 32,9 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 9
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 80
| + 54,4 s
| 5
| 4
|-
! 4
| 4
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 80
| + 54,8 s
| 6
| 3
|-
! 5
| 16
|  Chris Amon
| March-Ford
| 79
| +1 krog
| 17
| 2
|-
! 6
| 14
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 79
| +1 krog
| 22
| 1
|-
! 7
| 2
|  François Cevert
| March-Ford
| 79
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 8
| 28
|  Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 78
| +2 kroga
| 21
|  
|-
! 9
| 27
|  Ronnie Peterson
| March-Ford
| 72
| +8 ktogov
| 13
|  
|-
! NC
| 29
|  Pete Lovely
| Lotus-Ford
| 69
| +11 krogov
| 23
|  
|-
! Ods
| 32
|  Dan Gurney
| McLaren-Ford
| 60
| Pritisk olja
| 11
|  
|-
! Ods
| 22
|  Pedro Rodríguez
| BRM
| 58
| Trčenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 23
|  Jackie Oliver
| BRM
| 54
| Motor
| 4
|  
|-
! Ods
| 1
|  Jackie Stewart
| March-Ford
| 52
| Sklopka
| 8
|  
|-
! Ods
| 20
|  John Surtees
| Surtees-Ford
| 51
| Pritisk olja
| 19
|  
|-
! Ods
| 8
|  Henri Pescarolo
| Matra
| 41
| Trčenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 7
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra
| 24
| Kolo
| 10
|  
|-
! Ods
| 26
|  Mario Andretti
| March-Ford
| 21
| Vzmetenje
| 9
|  
|-
! Ods
| 15
|  Jo Siffert
| March-Ford
| 19
| Vzmetenje
| 20
|  
|-
! Ods
| 6
|  John Miles
| Lotus-Ford
| 15
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 24
|  George Eaton
| BRM
| 10
| Pritisk olja
| 16
|  
|-
! Ods
| 3
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 6
| Prenos
| 3
|  
|-
! Ods
| 11
|  Andrea de Adamich
| McLaren-Alfa Romeo
| 0
| Puščanje goriva
| 18
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: Jack Brabham - 1:25.9

Formula 1 sezona 1970
1970